Kink est un nom propre germanique qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Georg Kink (1949-), joueur et entraîneur professionnel allemand de hockey sur glace ;
 George Kink (1982-), joueur professionnel allemand de hockey sur glace ;
 Marcus Kink (1985-), joueur professionnel allemand de hockey sur glace ;
 Tarmo Kink (1985-), footballeur international estonien.

Société 
 Kink.com, entreprise américaine de production de vidéos pornographiques.

Patronyme germanique